

Елворд — місто, штат Айова
 Елворд — місто, штат Техас